|-
| (51601) 2001 HW27||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51602) 2001 HL28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51603) 2001 HU28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51604) 2001 HY28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51605) 2001 HD29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51606) 2001 HK29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51607) 2001 HO29||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51608) 2001 HF32||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51609) 2001 HZ32||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51610) 2001 HH33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51611) 2001 HQ33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51612) 2001 HT33||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51613) 2001 HS34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51614) 2001 HD35||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51615) 2001 HE35||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51616) 2001 HL35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51617) 2001 HU35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51618) 2001 HV35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51619) 2001 HE36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51620) 2001 HQ36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51621) 2001 HR36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51622) 2001 HA37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51623) 2001 HJ37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51624) 2001 HT37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51625) 2001 HX37||||29 квітня 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (51626) 2001 HJ38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51627) 2001 HK38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51628) 2001 HC42||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51629) 2001 HM43||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51630) 2001 HL44||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51631) 2001 HN46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51632) 2001 HT46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51633) 2001 HX46||||18 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51634) 2001 HU47||||19 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51635) 2001 HA48||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51636) 2001 HM49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51637) 2001 HP49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51638) 2001 HF53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51639) 2001 HH53||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51640) 2001 HP54||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51641) 2001 HY54||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51642) 2001 HG55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51643) 2001 HT56||||24 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51644) 2001 HD60||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51645) 2001 HP60||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51646) 2001 HA62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51647) 2001 HY62||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51648) 2001 HN63||||26 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51649) 2001 HB64||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51650) 2001 HG64||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51651) 2001 HC65||||28 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51652) 2001 HH65||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51653) 2001 HW65||||30 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51654) 2001 HK66||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 51655 Сюзаннедмонд (Susannemond)||2001 JA||1 травня 2001||Обсерваторія Кресент Б'ютт||Е. Шерідан
|-
| (51656) 2001 JD||2001 JD||1 травня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (51657) 2001 JG||2001 JG||2 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51658) 2001 JJ1||||2 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51659) 2001 JN1||||14 травня 2001||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (51660) 2001 JX2||||12 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51661) 2001 JO6||||14 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51662) 2001 JZ6||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 51663 Lovelock||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51664) 2001 JB9||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51665) 2001 JN10||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51666) 2001 KJ1||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51667) 2001 KH3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51668) 2001 KL4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51669) 2001 KQ4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51670) 2001 KF5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51671) 2001 KP6||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51672) 2001 KW6||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51673) 2001 KC7||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51674) 2001 KE7||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51675) 2001 KS7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51676) 2001 KJ8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51677) 2001 KN8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51678) 2001 KR8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51679) 2001 KY8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51680) 2001 KF9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51681) 2001 KO9||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51682) 2001 KM10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51683) 2001 KT10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51684) 2001 KU10||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51685) 2001 KQ11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51686) 2001 KF12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51687) 2001 KP12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51688) 2001 KW12||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51689) 2001 KN13||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51690) 2001 KS13||||20 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51691) 2001 KT13||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51692) 2001 KY13||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51693) 2001 KS14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51694) 2001 KX14||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51695) 2001 KQ16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51696) 2001 KD17||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51697) 2001 KG17||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51698) 2001 KQ20||||17 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51699) 2001 KA21||||21 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51700) 2001 KV23||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

51600